Tannay kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Tannay, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Tannay, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Tannay, Vaud, ort och kommun,